Креветові (Palaemonidae) — родина креветок. Містить дві підродини: Palaemoninae і Pontoniinae. Palaemoninae є переважно хижими, споживають дрібних безхребетних, населяють будь-які водні середовища, крім океанічних глибин. Найбільш відомим родом цієї підродини є Macrobrachium, що містить нажлиний комерційний об'єкт — Macrobrachium rosenbergii. Друга підродина, Pontoniinae, населяє коралові рифи, де існують у симбіозі із такими безхребетними, як губки, кнідарії, молюски і голкошкірі. Ця група містить креветок-чистильників, а також деяких паразитів і коменсалів. Живляться переважно детрітом, але деякі є хижаками, полюючи на дрібних тварин.

Роди 

Родина містить більш як 950 видів у 137 родах, що поділяються на дві підродини:
Palaemoninae Rafinesque, 1815

 Alburnia † Bravi & Garassino, 1998
 Arachnochium Wowor & Ng, 2010
 Bechleja † Houša, 1957
 Beurlenia † Martins-Neto & Mezzalira, 1991
 Brachycarpus Spence Bate, 1888
 Coutierella Sollaud, 1914
 Creaseria Holthuis, 1950
 Cryphiops Dana, 1852
 Exopalaemon Holthuis, 1950
 Leander E. Desmarest, 1849
 Leandrites Holthuis, 1950
 Leptocarpus Holthuis, 1950
 Macrobrachium Bate, 1868
 Micropsalis † von Meyer, 1859
 Nematopalaemon Holthuis, 1950
 Neopalaemon Hobbs, 1973
 Palaemon Weber, 1795
 Palaemonetes Heller, 1869
 Propalaemon † Woodward, 1903
 Pseudocaridinella † Martins-Neto & Mezzalira, 1991
 Pseudopalaemon Sollaud, 1911
 Rhopalaemon Ashelby & De Grave, 2010
 Schmelingia † Schweigert, 2002
 Tenuipedium Wowor & Ng, 2010
 Troglindicus Sankolli & Shenoy, 1979
 Troglocubanus Holthuis, 1949
 Troglomexicanus Villalobos, Alvarez & Iliffe, 1999
 Urocaridella Borradaile, 1915
 Yongjiacaris † Garassino, Shen, Schram & Taylor, 2002
 Zoukaris Anker & Corbari, 2020

Pontoniinae Kingsley, 1879

 Allopontonia Bruce, 1972
 Altopontonia Bruce, 1990
 Amphipontonia Bruce, 1991
 Anapontonia Bruce, 1966
 Anchiopontonia Bruce, 1992
 Anchistus Borradaile, 1898
 Ancylomenes Okuno & Bruce, 2010
 Anisomenaeus Bruce, 2010
 Apopontonia Bruce, 1976
 Araiopontonia Fujino & Miyake, 1970
 Ascidonia Fransen, 2002
 Balssia Kemp, 1922
 Blepharocaris Mitsuhashi & Chan, 2007
 Brucecaris Marin & Chan, 2006
 Bruceonia Fransen, 2002
 Cainonia Bruce, 2005
 Carinopontonia Bruce, 1988
 Chacella Bruce, 1986
 Chernocaris Johnson, 1967
 Climeniperaeus Bruce, 1995
 Colemonia Bruce, 2005
 Conchodytes Peters, 1852
 Coralliocaris Stimpson, 1860
 Coutierea Nobili, 1901
 Crinotonia Marin, 2006
 Ctenopontonia Bruce, 1979
 Cuapetes Clark, 1919
 Dactylonia Fransen, 2002
 Dasella Lebour, 1945
 Dasycaris Kemp, 1922
 Diapontonia Bruce, 1986
 Epipontonia Bruce, 1977
 Eupontonia Bruce, 1971
 Exoclimenella Bruce, 1995
 Exopontonia Bruce, 1988
 Fennera Holthuis, 1951
 Hamiger Borradaile, 1916
 Hamodactyloides Fujino, 1973
 Hamodactylus Holthuis, 1952
 Hamopontonia Bruce, 1970
 Harpiliopsis Borradaile, 1917
 Harpilius Dana, 1852
 Holthuisaeus Anker & De Grave, 2010
 Ischnopontonia Bruce, 1966
 Isopontonia Bruce, 1982
 Izucaris Okuno, 1999
 Jocaste Holthuis, 1952
 Laomenes Clark, 1919
 Leptomenaeus Bruce, 2007
 Lipkebe Chace, 1969
 Lipkemenes Bruce & Okuno, 2010
 Manipontonia Bruce, Okuno & Li, 2005
 Margitonia Bruce, 2007
 Mesopontonia Bruce, 1967
 Metapontonia Bruce, 1967
 Miopontonia Bruce, 1985
 Neoanchistus Bruce, 1975
 Neoclimenes Mitsuhashi, Li & Chan, 2010
 Neopericlimenes Heard, Spotte & Bubucis, 1993
 Neopontonides Holthuis, 1951
 Nippontonia Bruce & Bauer, 1997
 Notopontonia Bruce, 1991
 Odontonia Fransen, 2002
 Onycocaridella Bruce, 1981
 Onycocaridites Bruce, 1987
 Onycocaris Nobili, 1904
 Onycomenes Bruce, 2009
 Orthopontonia Bruce, 1982
 Palaemonella Dana, 1852
 Paraclimenaeus Bruce, 1988
 Paraclimenes Bruce, 1995
 Paranchistus Holthuis, 1952
 Paratypton Balss, 1914
 Patonia Mitsuhashi & Chan, 2006
 Periclimenaeus Borradaile, 1915
 Periclimenella Bruce, 1995
 Periclimenes O. G. Costa, 1844
 Periclimenoides Bruce, 1990
 Philarius Holthuis, 1952
 Phycomenes Bruce, 2008
 Pinnotheronia Marin & Paulay, 2010
 Platycaris Holthuis, 1952
 Platypontonia Bruce, 1968
 Plesiomenaeus Bruce, 2009
 Plesiopontonia Bruce, 1985
 Pliopontonia Bruce, 1973
 Pontonia Latreille, 1829
 Pontonides Borradaile, 1917
 Pontoniopsides Bruce, 2005
 Pontoniopsis Borradaile, 1915
 Poripontonia Fransen, 2003
 Propontonia Bruce, 1969
 Pseudoclimenes Bruce, 2008
 Pseudocoutierea Holthuis, 1951
 Pseudopontonia Bruce, 1992
 Pseudopontonides Heard, 1986
 Pseudoveleronia Marin, 2008
 Rapipontonia Marin, 2007
 Rostronia Fransen, 2002
 Sandimenes Li, 2009
 Sandyella Marin, 2009
 Stegopontonia Nobili, 1906
 Tectopontonia Bruce, 1973
 Thaumastocaris Kemp, 1922
 Tuleariocaris Hipeau-Jacquotte, 1965
 Typton O. G. Costa, 1844
 Typtonoides Bruce, 2010
 Typtonychus Bruce, 1996
 Unguicaris Marin & Chan, 2006
 Urocaris Stimpson, 1860
 Veleronia Holthuis, 1951
 Veleroniopsis Gore, 1981
 Vir Holthuis, 1952
 Waldola Holthuis, 1951
 Yemenicaris Bruce, 1997
 Zenopontonia Bruce, 1975

Посилання 

Креветки
Родини ракоподібних